65. Mistrzostwa Korei Południowej w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które rozegrano w Daegu od 9 do 11 czerwca 2011.

Zwyciężczyni konkursu tyczkarek – Choi Yun-hee ustanowiła wynikiem 4,40 metra rekord kraju w tej konkurencji.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Korei Południowej
2011 w Korei Południowej
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce